Renauer steht für:

 Renauer (Ravensburg), Ort im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg

Renauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Renauer (* 1985), deutscher Automobilrennfahrer
 Robert Renauer (* 1985), deutscher Automobilrennfahrer